

Кінофільми 
 Багдадський злодій (фільм, 1924) — американський німий кінофільм 1924 року режисера Рауля Уолша.
 Багдадський злодій (фільм, 1940) — англійський кінофільм 1940 року (продюсер Александр Корда)
 Багдадський злодій (фільм, 1978) — британський телевізійний фільм режисера Клайва Доннера.